Alberto Baruzzi
 Aurelio Baruzzi, militare (1897-1985)
 Bruno Baruzzi
 Cincinnato Baruzzi
 Ettore Baruzzi
 Mario Baruzzi